Sins hat folgende Bedeutungen:

 Sins, Gemeinde im Kanton Aargau in der Schweiz
 deutsche Bezeichnung der Gemeinde Sent GR im Kanton Graubünden in der Schweiz

Sins ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:

 Johnny Sins (* 1978), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Kissa Sins (* 1987), US-amerikanische Pornodarstellerin